USS Lorikeet — название двух кораблей ВМС США.

 USS Lorikeet (AMc-49) — базовый тральщик. На службе с 8 августа 1941 года по 14 декабря 1945 года.
 USS Lorikeet (AMS-49) — тральщик типа YMS-1. Спущен на воду 17 октября 1942 года как YMS-271. В 1947 году переименован в Lorikeet (AMS‑49). Списан в 1967 году.